

Seven Ways () — второй студийный альбом диджея Пола ван Дайка, вышедший в 1996 году. Диск принес Полу славу и закрепил за ним звание «пионера» транс-музыки. Это стало первым выдающимся успехом Пола ван Дайка в Великобритании.

Об альбоме 
Помощь в записи оказал Reeder. Он успешно договорился со своим старым другом Робом Диконом (Rob Deacon) о публикации альбома в Великобритании.

Синглы «Forbidden Fruit» («Запретный плод») и «Beautiful Place» («Чудесное место») сначала не произвели большого эффекта, но с выпуском альбома произведения ван Дайка стали всё чаще привлекать внимание, особенно на волне клубного подъёма в Великобритании. «К тому времени, как они поняли, что я немец, было слишком поздно!» — сказал однажды Пол ван Дайк.

Список композиций

CD 1 
 Home (дом) — 06:52
 Seven Ways (семь путей) — 06:24
 Heaven (рай) — 05:29
 I Like It (мне это нравится) — 05:42
 Come (and get it) (приди — и возьми это) — 06:20
 Forbidden Fruit (запретный плод) — 06:58
 Beautiful Place (прекрасное место) — 07:01
 People (люди) — 04:22
 the Greatness of Britain (величие Великобритании) — 08:38
 I Can’t Feel It (я не могу это почувствовать) — 08:00
 Words (слова) — 09:39

CD 2 
 Seven Ways (beyond the veil demo remix) (семь путей — за завесой демозапись) — 08:38
 Don’t Imitate, Innovate! (ambient dub) (не подражай, делай новое — амбиент микс) — 09:15
 Blue Spanish Lullaby (remix) (лазурная испанская колыбельная) — 07:13
 Come (original mix) (приди — первоначальная версия) — 06:59
 Sunday 6 a.m. (воскресение, 6 часов утра) — 10:54
 Seven Ways (star wars) (семь путей — звёздные войны) — 05:55
 Don’t Imitate, Innovate! (remix) (ft. DJ Dub) (не подражай, делай новое — ремикс — совместно с DJ Dub) — 05:46
 I Want You, I Need You (demo mix) (я хочу это, я в этом нуждаюсь — демозапись) — 06:12
 Living for the Night (high-waisted flares) (жить для ночи — свет по пояс) — 06:05

Примечания 

Альбомы Пола ван Дайка